

Cinema 
 Dead and Gone – film del 2008 diretto da Yossi Sasson

Letteratura 
 Morto e spacciato (Dead and Gone) – romanzo di Charlaine Harris del 2009

Musica 
Dead and Gone – singolo di T.I. del 2008
Dead and Gone – singolo dei The Black Keys del 2012, dall'album El Camino
Dead and Gone – singolo dei Trivium del 2016